Кардиоспермум крупноцветковый () — травянистая лиана, вид рода  семейства .

Растение распространено в тропических и субтропических регионах Африки, Южной и Центральной Америки; как натурализовавшееся растение встречается также в Австралии и на тихоокеанских островах. Культивируется как декоративное садовое растение.

Биологическое описание 

Травянистая вечнозелёная быстрорастущая лиана с жёстким стеблем. Может достигать восьми и даже более метров в высоту. Цепляется за опору с помощью усиков. Листья сложные, состоят из листочков с крупными зубцами. Цветки мелкие, душистые, с кремово-белыми лепестками.

Плод — коробочка, при созревании растрескивающаяся на три части. Семена чёрные, твёрдые, с плёнчатым крылом.

Культивирование 
Растение культивируется как декоративное садовое; рекомендуется размещать побеги этого вида кардиоспермума на решётчатой изгороди. Предпочитает плодородную, хорошо дренированную почву; для нормального развития растению требуется достаточно долгое сухое лето. В тёплом климате размножается самосевом, а также вегетативно — кусочками корня. Круглогодичное выращивание растения в открытом грунте возможно в зонах морозостойкости с 10 по 12 (то есть с минимальной среднегодовой температурой не ниже ).

Таксономия и классификация 
Первое действительное описание вида было опубликовано в 1788 году шведским учёным Петером Улофом Сварцем в работе Nova Genera & Species Plantarum seu Prodromus descriptionum Vegetabilium, maximam partem incognitorum quae sub itinere in Indiam Occidentalem annis 1783—87 (), которая была написана им по результатами экспедиции на Карибские острова. В соответствии с половой системой классификации (системой Линнея), использовавшейся Сварцем в этой работе, вид был отнесён к классу VIII (Octandria, «Восьмитычинковые»), порядку Trigynia («Трёхпестичные»).

Синонимы 
По информации базы данных The Plant List (2013), в синонимику вида входят следующие названия:

Примечания

Литература 
 
 

 

Декоративные садовые растения
Сапиндовые